Ilario Lamberti (Crotone, 7 de fevereiro de 1988) é um futebolista italiano que atua como goleiro. Atualmente, joga como reserva pelo AS Bari.

Já jogou pelo Sapri Cálcio, e no começo da temporada 2009/2010 foi comprado pelo AS Bari por uma quantia de 75.000 euros.

Ligações externas 
Perfil

Transferência

Goleiros da Itália
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Naturais de Crotone